Mehring kan syfta på:

 Franz Mehring (1846–1919), en tysk publicist, socialistisk politiker och marxistiskt inriktad historiker

Geografi
 Mehring, Oberbayern – en kommun i Landkreis Altötting, Tyskland
 Mehring, Rheinland-Pfalz – en kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Tyskland